L'édition 2018 du tournoi de tennis de Tachkent se déroule du 24 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Margarita Gasparyan remporte le tournoi en simple, Olga Danilović et Tamara Zidanšek celui en simple.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Russe Vitalia Diatchenko et de la Française Pauline Parmentier. Elles sont respectivement remplacées par Marta Kostyuk et Bojana Jovanovski Petrović.

Lauréates 
La Russe Margarita Gasparyan s'impose face à sa compatriote Anastasia Potapova en finale, en deux sets (6-2, 6-1). Elle remporte ainsi  en simple.

La Serbe Olga Danilović et la Slovène Tamara Zidanšek remportent le tournoi en battant en finale les têtes de série n°1, les Roumaines Irina-Camelia Begu et Raluca Olaru, en deux sets (7-5, 6-3). Il s'agit de leur premier titre en collaboration et respectivement.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Tachkent
2018 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2018